Пасдаран — район Тегерана
 Корпус Стражей Исламской революции